Daniar Dshunussow (né le  à Berlin en Allemagne) est un gardien de but professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie 
Dshunussow est formé au Eisbären Berlin, c'est avec cette équipe qu'il commence sa carrière, entre autres dans ses équipes juniors. Après plusieurs années passées avec le Eisbären Juniors Berlin et quelques parties avec l'équipe principale, il fait plusieurs escales avec différentes équipes avant d'arriver aux Grizzly Adams Wolfsburg, où il passe de nombreuses années. En 2014, il quitte Wolfsburg et rejoint les Iserlohn Roosters pour un an, puis les Kölner Haie.

Statistiques 

| 2004-2005 || Eisbären Berlin || DEL || 2 || 120 || 3 || 1,50 || 95,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Eisbären Berlin Juniors || Oberliga || 18 ||  || || 3,36 || || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Eisbären Berlin || DEL || 15 || 562 || 30 || 3,21 || 89,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Eisbären Berlin Juniors || Oberliga || 13 || 678 || || 2,65 || || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || ESC Moskitos Essen || 2.Bundesliga || 14 || 731 || || 3,86 || || 1 || 6 || 8 || 490 || || 3,30 || || 0 || 4
|-
| 2006-2007 || Eisbären Berlin || DEL || 14 || 749 || || 2,49 || 91,2 || 1 || 0 || 1 || 40 || || 4,48 || 89,3 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Eisbären Berlin Juniors || Oberliga || 11 || 647 || || 5,01 || || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Hamburg Freezers || DEL || 5 || 206 || 10 || 2,92 || 82,1 || 0 || 0 || 1 || 36 || || 3,33 || 90,0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Eisbären Regensburg || 2.Bundesliga || 2 || 69 || 3 || 2,65 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 29 ||  || 73 || 2,64 || 91,1 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 22 ||  || 46 || 2,39 || 92,1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Eispiraten Crimmitschau || 2.Bundesliga || 2 || 120 || 6 || 3,00 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 25 ||  || 51 || 2,14 || 93,4 || 2 || 0 || 1 || 59 || 5 || 5,07 || 81,5 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 45 ||  || 98 || 2,22 || 92,6 || 7 || 10 || 4 || 202 || || 5,05 || 86,7 || || 0
|-
| 2012-2013 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 30 ||  || 78 || 2,62 || 90,9 || 2 || 12 || 12 || 736 || || 2,45 || 92,5 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 16 || 934 || 50 || 4,13 || 85,5 || 0 || 0 || 1 || 60 || 6 || 6,00 || 77,8 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 8 || 344 || 19 || 3,32 || 90,1 || 0 || 0 || 3 || 151 || || 1,59 || 94,9 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Kölner Haie || DEL || 8 || 473 || 18 || 2,28 || 93,3 || 1 || 0 || 1 || 16 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL || 3 || 120 || 11 || 5,48 || 82,5 || 0 || 0 || 1 || 9 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL || 10||455||18||2,37||91,3||0||0|| - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Berlin
Joueur allemand de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Kölner Haie
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du ETC Crimmitschau